Свина́я (, также известна как Свинна́я) — малая река на Украине, в пределах Раздельнянского района Одесской области. Впадает в Палиевский залив Хаджибейского лимана, относится к бассейну рек Причерноморья.

Является притоком первого порядка для Хаджибейского лимана.

Описание 
Длина по разным оценкам от 41 до 50 км. Площадь водосборного бассейна — 871 км². Долина сравнительно узкая, глубокая, порезанная балками и оврагами; её правые склоны выше и круче левых. Русло извилистое (особенно в среднем течении), питается преимущественно за счёт осадков, летом пересыхает. Уклон реки — 1,7 м/км. Сток реки практически полностью задерживается искусственными водоёмами. Их на реке 9, самый большой — Егоровский ставок (полный объём — 3160000 м³, площадь поверхности воды — 2337000 м², средняя глубина — 1,35 м).

Вдоль береговой полосы расположены 7 населённых пунктов: Бецилово, Староконстантиновка, Новоукраинка, Новодмитровка, Карпово, Бриновка, Егоровка.

Количество осадков в этом районе в период с 1989 по 2008 год сократилось на 6 %, что негативно сказалось на речном стоке реки, который за этот период сократился на 30 %.

Расположение 
Река находится в междуречье рек Днестр и Тилигул. Свиная берёт начало около села Першотравнёвое. Течёт преимущественно на юго-восток. Впадает в Хаджибейский лиман южнее села Егоровки.

Основной приток: балка Карпов Яр (правый) 11 км и Свинарка (или Большая Свиная) (левый) 17 км. Согласно гидрологическому районированию река относится к Нижнебугско-Днепровской области зоны недостаточной водности, а по гидрогеологическому — к Причерноморскому артезианскому бассейну.

Химический состав и экологическое положение 
Согласно проведённым исследованиям воды реки Свиная в период 80-90 годы XX века и в 2011—2012 годы по критерию минерализации были солоноватые, α-мезогалинные, по ионному составу сульфатные, группы натрия, II типа.

В 1992 году воды реки по степени чистоты классифицировались как очень грязные, а в период 2011—2012 годов — умеренно загрязнённые. По критерию загрязнения компонентами солевого состава и по трофосапробиологичным (эколого-санитарным) критериям водя относятся к V классу 7 категории, то есть, гипертрофные полисапробные воды. Вода не пригодна для использования.

По критериям содержания специфических веществ токсического действия — к I классу 1 категории. Смерть отсутствует или менее 10 % в течение 48 часового испытания. Водоемы реки не годятся для использования в рыбохозяйственных целях из-за концентрации цинка, меди, кальция и аммиака, которые превышают рыбохозяйственные ПДК.

Флора 
В бассейне реки обнаружен рост 42 видов инвазионных растений, которые относятся к 38 родам и 16 семействам. Преобладающее количество видов относится к семьям Asteraceae (15 видов; 35,7 %) и Brassicaceae (7; 16,7 %). По хронотипу 52,4 % видов являются кенофитами, по степени натурализации преобладают эпекофиты (36; 85,7 %).

Чаще всего фиксировался рост: Artemisia absinthium L., Ballota nigra L., Carduus acanthoides L., Centaurea diffusa Lam., Elaeagnus angustifolia L. Меньшим количеством локалитетов представлены: Amaranthus retroflexus L., Conium maculatum L., Conyza canadensis (L.) Cronq., Cardaria draba (L.) Desv., Lepidium ruderale L., Papaver rhoeas L., Tripleurospermum inodorum (L.) Sch.Bip., Xanthium albinum (Widder) H.Scholz. Иногда обнаруживались: Padus serotina (Ehrh.) Ag, Solanum cornutum Lam.

27 видов инвазионных растений составляют ядро ​​инвазивной флоры. Среди которых: Acer negundo L., Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, Amaranthus albus L., Ambrosia artemisiifolia L., Amorpha fruticosa L., Anisantha tectorum (L.) Nevski, Artemisia annua L., Cannabis ruderalis Janisch.

Примечания

Литература 
 Паспорт реки Свинная / Украинский южный государственный проектно-изыскательский институт «Укрюжгипроводхоз». — 1992.

Ссылки 
 
 
 

Бассейн Хаджибейского лимана
Реки Одесской области
Водные объекты Великомихайловского района
Водные объекты Раздельнянского района